Miejscowości w USA:
 Skaneateles – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Skaneateles – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
Gminy w USA:
 Skaneateles (ang. Skaneateles Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga